Singkir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Singkir, administrativ by, Jawa Barat,

Malaysia 

 Singkir (mukim i Malaysia), Kedah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar